Капитон (Capito) е име на:

 Волфганг Капитон (1478-1541), немски реформатор
 Когномен на римските фамилии Атеи, Фонтеи, Салвии и други
 Гай Атей Капитон (трибун), народен трибун 55 пр.н.е.; баща на суфектконсула от 5 г.
 Гай Атей Капитон, римски юрист, суфектконсул 5 г.
 Фонтей Капитон, консул 67 г.
 Гай Фонтей Капитон (претор), претор 169 пр.н.е.
 Гай Фонтей Капитон (консул 33 пр.н.е.), суфектконсул 33 пр.н.е.
 Гай Фонтей Капитон (консул 12 г.), консул 12 г.
 Гай Фонтей Капитон (консул 59 г.), консул 59 г.
 Тит Фонтей Капитон, претор 178 пр.н.е.
 Публий Габиний Капитон, съучастник на Луций Сергий Катилина
 Гай Косуциан Капитон, управител на Киликия 57 г.
 Гай Салвий Капитон, суфектконсул 148 г.
 Секст Нераний Капитон, суфектконсул 80 г.
 Херений Капитон, римски управител, прокуратор на Ямния в Палестина
 Тиберий Юлий Кандид Капитон, суфектконсул 122 г.
 Тулий Капитон, осиновител на Плотий Фирм, суфектконсула от 84 г.
 Гай Тулий Капитон Помпониан Плотий Фирм, суфектконсул 84 г.
 Свети Капитон, епископ, християнски православен празник на 7 март — Св. Седем свещеномъченици Херсонски – епископи

 Други:
 Capito (птици), от фамилията Capitonidae, раздел Кълвачоподобни

Вижте също 
 Капитолий (на лат. Capitolium или Monte Capitolino)